В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2006 года в африканской континентальной зоне (КАФ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 2006 (отборочный турнир).

51 страна КАФ подала заявки на участие в чемпионате мира по футболу 2006 года. Джибути и Коморы участия не принимали. Африканская континентальная зона получила 5 (из 32) путёвок в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в два этапа:
 Первый этап: 9 стран выходили сразу в финальный этап — 5 участников чемпионата мира по футболу 2002 года (Камерун, Нигерия, Сенегал, ЮАР и Тунис) и 4 страны с наивысшим рейтингом ФИФА (ДР Конго, Кот-д’Ивуар, Египет и Марокко). Остальные 42 страны были разбиты на 21 пару. Команды в каждой паре в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников финального этапа.
 Финальный этап: 30 стран были разбиты на 5 групп по 6 команд в каждой. Команды играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Победители групп получали путёвки в финальный турнир чемпионата мира.

Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2006 года был также совмещён с отборочным турниром Кубка африканских наций 2006 года. Три лучшие команды каждой группы (не считая Египет — хозяина финального турнира кубка африканских наций) получали путёвки в финальный турнир кубка африканских наций.

Африканская континентальная зона в этом турнире оказалась наполнена неожиданностями — четыре из пяти путёвок получили команды (Ангола, Того, Гана и Кот-д’Ивуар), ранее не попадавшие в финальный турнир чемпионата мира, а сборные таких маститых стран, как Камерун и Нигерия остались без путёвок.

В этом турнире также была заметна «группа смерти» — группа 3, в которой сошлись Камерун, Кот-д’Ивуар и Египет — сильнейшие сборные, к которым присоединилась набирающая силу Ливия.

Первый этап 

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-1).

  вышел в финальный этап по сумме двух матчей (4-3).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (5-1).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-1).

  вышло в финальный этап по сумме двух матчей (2-1).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (9-0).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (3-0).

  вышел в финальный этап по сумме двух матчей (7-0).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-3).

  вышел в финальный этап по сумме двух матчей (3-0).

  вышло в финальный этап по сумме двух матчей (4-2).

  вышло в финальный этап по сумме двух матчей (4-1).

  вышел в финальный этап по сумме двух матчей (4-1).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (1-0).

 Счёт по сумме двух матчей был ничейным (3-3),  вышла в финальный этап, забив больше мячей на чужом поле.

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-1).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (3-1).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (5-3).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (3-2).

  вышла в финальный этап по сумме двух матчей (7-0).

  снялась,  вышла в финальный этап автоматически.

Финальный этап

Группа 1 

  получило путёвку в финальный турнир чемпионата мира по футболу 2006 года.
 ,  и  получили путёвки в финальный турнир кубка африканских наций 2006 года.

Группа 2 

  получила путёвку в финальный турнир чемпионата мира по футболу 2006 года.
 ,  и  получили путёвки в финальный турнир кубка африканских наций 2006 года.

Группа 3 

  получил путёвку в финальный турнир чемпионата мира по футболу 2006 года.
  автоматически получил путёвку в финальный турнир кубка африканских наций 2006 года, как хозяин финального турнира.
 ,  и  получили путёвки в финальный турнир кубка африканских наций 2006 года.

Группа 4 

  получила путёвку в финальный турнир чемпионата мира по футболу 2006 года.
 ,  и  получили путёвки в финальный турнир кубка африканских наций 2006 года.

Группа 5 

  получил путёвку в финальный турнир чемпионата мира по футболу 2006 года.
 ,  и  получили путёвки в финальный турнир кубка африканских наций 2006 года.

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по футболу 2006
2006
Кубки африканских наций